Fish Lake Valley ist der Name folgender Täler:

 Fish Lake Valley (Nevada), Tal im Esmeralda County an der Grenze zwischen Nevada und Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Fish Lake Valley (Yukon), Tal des Territoriums Yukon, Kanada